Испанский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований WTCC, являющееся этапом чемпионата с 2005 года. Со дня основания этап проводится на трассе имени Рикардо Тормо, рядом с испанской Валенсией.

История 
За историю проведения этапа единожды один пилот выиграл обе гонки уик-энда. Подобное удалось в 2007-м году Джеймсу Томпсону.

Местные пилоты выигрывали гонку всего 1 раз - Хорди Жене выиграл самый первый заезд на трассе имени Рикардо Тормо. Местный производитель - SEAT - выиграл треть всех гонок на трассе - 4 из 12 ( в т.ч. единожды выиграв обе гонки ук-энда ).

Три из шести уик-эндов заканчивались двойными победами пилотов одной марки - по разу это удалось Alfa Romeo, Chevrolet и SEAT.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Профиль соревнования на сайте серии